Damerkow ist der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Pommern:
 Dąbrówka (Borzytuchom) (Damerkow, Kreis Bütow/Pommern)
 Dąbrówka (Damnica) (Damerkow, Kreis Stolp/Pommern)